Perroud kan som auktorsförkortning betyda:

 Benoit-Philibert Perroud
 Louis François Perroud

Robotskapade auktorsförkortningar